Илум-гамил — царь (лугаль) Урука, правил во второй половине XIX века до н. э.

Список датировочных формул Илум-гамила

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Цари Урука
Правители Азии XIX века до н. э.